Hà Giang (provincie) - een provincie in Vietnam
Hà Giang (stad) - een stad in Vietnam